Botanika
 Rogač, Ceratonia L., biljni rod iz porodice mahunarki
 Rogač (biljna vrsta), Ceratonia siliqua  L., mediteransko autohtono stablo i plod

Zemljopis
 Rogač (Šolta), mjesto na otoku Šolti